Charone Peake – giocatore di football americano statunitense
Mary Peake – insegnante e filantropa statunitense
Maxine Peake – attrice britannica
Mervyn Peake – scrittore e illustratore britannico
Robert Peake il Vecchio – pittore inglese
Ryan Peake – chitarrista, pianista e cantante canadese
Timothy Peake – ex militare e astronauta britannico